Сан Николас ел Гранде има више значења:

 Сан Николас ел Гранде (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Николас ел Гранде (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику